puede referirse a:

 Mizuho (Prefectura de Tokio, Japón);
 Mizuho (Prefectura de Gifu, Japón);
 Mizuho Financial Group, un conglomerado bancario japonés
 Mizuho Fukushima, política japonesa y presidente del Partido Socialdemócrata de Japón;
 Mizuho Kazami / Mizuho Kusanagi, un personaje del anime Onegai Teacher;
 Mizuho Miyanokōji, protagonista de la novela gráfica y del anime Otome wa Boku ni Koishiteru;
 (2090) Mizuho, un asteroide;
 Mizuho, una aldea ninja ficticia del videojuego Tales of Symphonia;
 Mizuho, un miembro del grupo musical japonés ZONE;
 Mizuho, un portahidroaviones japonés. 

Nombres japoneses